Camille DELTHIL (1834 - 1902) : poète et homme politique de Moissac (Tarn-et-Garonne).
 Roger DELTHIL(1869 - 1951) : fils du précédent, magistrat et homme politique de Moissac.
 Gérard DELTHIL (1946) Gérant de société, adjoint à la Mairie de BLAYE, Président de syndicat intercommunal.
 Ewan DELTHIL (2002) : petit-fils du précédent, pentester et développeur informatique à Bordeaux.

Patronyme français